Gerber se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kurt Gerber
 G. of Bavaria Gerber